Шенк — фамилия (от  — трактирщик, хозяин кабака; виночерпий — должность, аналогичная кравчему).

Обер-шенк — в Российской империи придворный чин II класса.

 
 Шенк, Адольф (Карл Фридрих) (1803—1878) — немецкий энтомолог и педагог.
 Шенк, Адрианус (также Схенк, род. 1944) — нидерландский спортсмен-конькобежец.
 Шенк, Алексей Константинович (1873―1943) — военный врач, доктор медицины, заслуженный деятель науки РСФСР, заведующий ортопедической клиникой Института физиотерапии и ортопедии в Москве, автор ряда научных работ по медицине.
 Шенк, Бьянка (1918—2000) — австрийская фигуристка-одиночница.
 Шенк, Владимир Константинович (1869—1947) — гвардейский полковник русской армии, участник Белого движения, военный историк.
 Шенк, Вольфганг (род. 1934) — немецкий актёр и театральный режиссёр.
 Шенк, Джозеф Майкл (1878—1961) — американский продюсер.
 Шенк, Иоганн (1530—1598) — немецкий врач, автор ряда работ по медицине.
 Шенк, Иоганн (1753—1836) — немецкий композитор.
 Шенк, Йохен (1929—2016) — немецкий актёр, старший брат Вольфганга Шенка.
 Шенк, Карл (1823—1895) — швейцарский политик, президент.
 Шенк, Константин Александрович (1829—1912) — российский хирург, действительный статский советник.
 Шенк, Кристиан (род. 1965) — немецкий легкоатлет-многоборец.
 Шенк, Кэтрин (род. 1964) — профессор экономической и социальной истории на историческом факультете Оксфордского университета.
 Шенк, Ник (род. 1965) — американский сценарист, актёр, продюсер.
 Шенк, Николас Майкл (1888—1969) — американский кинопродюсер.
 Шенк, Пётр Петрович (1870—1915) — русский театральный композитор, дирижёр и музыкальный критик.
 Шенк, Питер (старший) (1660—1711) — немецкий картограф, гравер и издатель.
 Шенк, Роберт (1809—1890) — американский политик, генерал армии Союза во время Гражданской войны в США.
 Шенк, Рокки (род. 1960) — американский режиссёр видеоклипов, фотограф.
 Шенк, Самуэль Леопольд (1840—1902) — австрийский эмбриолог, профессор.
 Шенк, Хайнц (1924—2014) — немецкий шоумен, актёр и певец.
 Шенк, Эдуард (1788—1841) — баварский государственный деятель и драматург.
 Шенк, Эрнст-Гюнтер (1904—1998) — штандартенфюрер СС, немецкий врач и руководящий сотрудник центрального медицинского аппарата СС.
 Шенк, Ютта (род. 1960) — немецкая гребчиха.

Производные 
 Шенкова, Эва (1923—2004) — чешская актриса. 
 Скенк — датское произношение фамилии Schenсk.

Примечания